William Atherton (1775–1850) – angielski kaznodzieja protestancki
 William Atherton (1806–1864) – szkocki i brytyjski polityk i prawnik
 William Atherton (ur. 1947) – amerykański aktor